Энтелис (вариант Ентелис) — матронимическая еврейская фамилия (от женского имени Ентл). Известные носители:
 Энтелис, Ксения Николаевна (род. 1971) — российская актриса.
 Энтелис, Леонид Арнольдович (1903—1978) — советский композитор, музыковед, балетный и оперный критик, педагог.
 Энтелис, Николай Яковлевич (1927—2017) — поэт-сатирик.
 Энтелис, Сергей Генрихович (1920—2003) — физико-химик.
 Энтелис, Фёдор Семёнович (1907—1995) — советский технолог стекла, лауреат Сталинской премии.

 Ентелис, Григорий Сергеевич (1930—2002) — молдавский и российский социолог.